Just et JUST peuvent désigner :

Sigle 

 L'université jordanienne des sciences et de la technologie (en anglais Jordan University of Science and Technology), université située près d'Irbid, la deuxième ville de Jordanie.

Patronyme 

Ernest Everett Just (1883-1941), biologiste, universitaire et écrivain afro-américain.
Jesper Just, artiste danois.
Johann August Just, professeur de musique, un virtuose du clavier, violoniste et un compositeur allemand. 
Julio Just Gimeno, homme politique et républicain espagnol.
Karsten Just, ancien athlète allemand. 
Klaus Just, ancien athlète allemand.

Titre 

 Just, chanson du groupe Radiohead.

Patronyme anglais
Acronyme